Zaragoza (stad), een stad in Spanje
Saragossa (geslacht), een geslacht van vlinders
Saragossa (liedje), Een liedje van Jimmy Frey

Personen:
Abelard Saragossà i Alba (1954), een Valenciaans filoloog

Zie ook 
Zaragoza (doorverwijspagina)